KTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thorne Bay (Alaska) (Stati Uniti)
 ktb – codice ISO 639-3 della lingua kambaata